Memory and Humanity четвертий студійний альбом уельської пост-хардкор-групи Funeral for a Friend, який був випущений 13 жовтня 2008 року.

Треклист 
 Rules and Games - 2:48
 To Die Like Mouchette - 3:20
 Kicking and Screaming - 3:23
 Constant Illuminations - 2:56
 Maybe I Am? - 3:36
 You Can't See the Forest for the Wolves - 3:22
 Building - 2:38
 Beneath the Burning Tree - 3:34
 Someday the Fire... - 3:13
 Waterfront Dance Club - 4:22
 Charlie Don't Surf - 3:44
 Ghosts - 3:00
 Constant Resurrections - 4:25

Джерела 
 Memory and Humanity  Allmusic
 Memory and Humanity  last.fm

Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Funeral for a Friend